

Geografia 
 Spagna
 Abanto – comune nella comunità autonoma dell'Aragona
 Abanto-Zierbena – comune nella comunità autonoma dei Paesi Baschi

Persone 
 Guillermo Martín Abanto Guzmán – vescovo cattolico peruviano
 Luis Abanto Morales – cantante e compositore peruviano di canzoni popolari